

Січуейт — місто, штат Массачусетс
 Січуейт — місто, штат Род-Айленд
 Січуейт — переписна місцевість, штат Массачусетс